Rue du Faisan est un nom attribué à de nombreuses voies, notamment en France (Lille, Metz, Wissembourg), et en particulier :
 Rue du Faisan à Strasbourg.